Роньї́-ле-Сет-Еклю́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південь від Парижа, 170 км на захід від Діжона, 55 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 368 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 762,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Роньї-ле-Сет-Еклюз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Роньї-ле-Сет-Еклюз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна